Алекса́ндр Ива́нович Жук:
 Жук, Александр Иванович (род. 1954) — советский и украинский астрофизик.
 Жук, Александр Иванович (род. 1956) — белорусский учёный, ректор Белорусского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук.
 Жук, Александр Иванович (1919—1941) — советский военный лётчик.